Szerhij Volodimirovics Petrenko (1956) olimpiai bajnok szovjet-ukrán kenus (oroszul: Szergej Vlagyimirovics Petrenko)
 Szergej Anatoljevics Petrenko (1968) szovjet-ukrán születésű olimpiai és világbajnok orosz jégkorongozó